Uotilansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasikkasalo, ö, Mellersta Finland, Jämsä, 
 Uotilansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Uotilansaari (ö i Nyland), Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar